Emathion () ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:

 Emathion (Sohn des Tithonos), von Herakles getötet
 Emathion (Kephener), auf der Hochzeit des Perseus von Chromis getötet
 Emathion (Gefährte des Aineias), von Liger getötet
 Emathion (Vater des Rhomos)
 Emathion (Sohn der Elektra)